Greblești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Greblești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 in der Republik Moldau:
 Greblești (Strășeni), Gemeinde im Rajon Strășeni